

Cinema 
 ARQ – film del 2016 diretto da Tony Elliott

Codici 
 ARQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arauquita (Colombia)

Sigle 
 Automatic Repeat-reQuest – modalità di trasmissione di pacchetti di dati in una rete di telecomunicazioni.